Бритиш гран при 2016. одржан је 5. јуна 2016. на Александар Стадиону у Бирмингему (Уједињено Краљевство). Ово је шесто од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2016.

Значајнији детаљи такмичења

Сатница

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама 
,

Мушкарци

200 м 
Ветар +1,9 м/с

400 м

1.500 м

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Жене

100 м 
Такмичарке су биле подељене у две групе. У финале су се пласирале по 3 из сваке групе (КВ) и две по резултату (кв).

100 (А) м 
Ветар -3,1 м/с

100 (Б) м 
Ветар +0,8 м/с

 100 (Ф) м 
Ветар -1,2 м/с

800 м

5.000 м

100 м препоне 
Ветар 0,7 м/с

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Остале дисциплине

Мушкарци

100 м 

Ветар -0,8 м/с

600 м

3.000 м

Жене

400 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Бритиш гран при
ИААФ Дијамантска лига 2016.